Johannes Molanus ist der Name folgender Personen:

 Johannes Molanus (Pädagoge) (1510–1583), flämisch-deutscher Pädagoge
 Johannes Molanus (Theologe) (1533–1585), flämischer, katholischer Theologe